Luis Vizcarra puede referirse a:

 Luis Eduardo Valcárcel Vizcarra (1891 - †1987), historiador y antropólogo peruano;
 Luis Atilio Vizcarra, entrenador boliviano.